En économie, on parle de deux types de redistribution: 
 la redistribution des richesses, généralement opérée par l'État de manière contrainte (redistribution qui passe par une taxation du capital, par les droits de succession ou l'impôt sur la fortune).
 la redistribution des revenus, qui s'applique aux revenus annuels des citoyens, qui sont là aussi imposés par l'État.
 le distributisme est aussi une théorie économique qui se présente comme une alternative au capitalisme.
Aussi, dans les années 1935 a été inventé par Jacques Duboin un modèle d'économie basé non plus sur une redistribution mais sur une distribution : l'Économie distributive.

En chimie, la redistribution réfère en général à l'échange de ligands anioniques liés à un métal ou à un centre métalloïde.